

Musica
I concerti live @ RTSI è una collana edita dalla RTSI - Radio Televisione Svizzera di lingua italiana, pubblicata sia su CD che su DVD.
Successivamente la collana è stata rimasterizzata con il nome I concerti live @ RSI, ma la pubblicazione contiene il CD ed il DVD nella stessa confezione.

CD
I concerti live @ RTSI (album Edoardo Bennato)
I concerti live @ RTSI (album Paolo Conte)
I concerti live @ RTSI (album Lucio Dalla)
I concerti live @ RTSI (album Pino Daniele)
I concerti live @ RTSI (album Francesco Guccini)
I concerti live @ RTSI (album Enzo Jannacci)
I concerti live @ RTSI (album Mia Martini)
I concerti live @ RTSI (album Matia Bazar)
I concerti live @ RTSI (album Domenico Modugno)
I concerti live @ RTSI (album Gianni Morandi)
I concerti live @ RTSI (album Gino Paoli)
I concerti live @ RTSI (album Toquinho)
I concerti live @ RTSI (album Ornella Vanoni)
I concerti live @ RTSI (album Roberto Vecchioni)

DVD
I concerti live @ RTSI (video Edoardo Bennato)
I concerti live @ RTSI (video Paolo Conte)
I concerti live @ RTSI (video Lucio Dalla)
I concerti live @ RTSI (video Pino Daniele)
I concerti live @ RTSI (video Francesco Guccini)
I concerti live @ RTSI (video Enzo Jannacci)
I concerti live @ RTSI (video Mia Martini)
I concerti live @ RTSI (video Matia Bazar)
I concerti live @ RTSI (video Domenico Modugno)
I concerti live @ RTSI (video Gianni Morandi)
I concerti live @ RTSI (video Gino Paoli)
I concerti live @ RTSI (video Toquinho)
I concerti live @ RTSI (video Ornella Vanoni)
I concerti live @ RTSI (video Roberto Vecchioni)